Ахмед Имранович Шерваниев (род. 6 сентября 1996 года) — российский боец смешанных боевых искусств чеченского происхождения, представитель полулёгкой и лёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, WFCA, Brave CF.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align="center"|16-1
| Камиль Магомедов
|Решением (раздельным)
|Brave CF - Brave CF 62 x Octagon 35
|align="center"|30 сентября 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|15-1
| Арман Попал
|Техническим нокаутом (удары)
|Brave CF 43 Brave Combat Federation 43
|align="center"|1 октября 2020
|align="center"|2
|align="center"|2:45
|
|
|-
|Победа
|align="center"|14-1
| Артуро Чавес
|Решением (единогласным)
|Brave CF 32 Brave Combat Federation
|align="center"|14 декабря 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|13-1
| Ерлан Шамалбек
|Сабмишном
|GFC 16
|align="center"|30 августа 2019
|align="center"|1
|align="center"|3:48
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|12-1
| Турал Рагимов
|Нокаутом (удары)
|ACA 93 St. Petersburg
|align="center"|16 марта 2019
|align="center"|1
|align="center"|1:29
|
|
|-
|Победа
|align="center"|12-0
| Антонио Карлос Рибейру
|Решением (единогласным)
|WFCA 54 Dudaev vs. Taimanglo
|align="center"|16 ноября 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|11-0
| Арсен Убайдулаев
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 49 Grozny Battle
|align="center"|14 июля 2018
|align="center"|2
|align="center"|2:57
|
|
|-
|Победа
|align="center"|10-0
| Максим Марьянчук
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA 36 Grozny Battle
|align="center"|29 апреля 2017
|align="center"|1
|align="center"|2:52
|
|
|-
|Победа
|align="center"|9-0
| Дмитрий Ермолаев
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 33 Grozny Battle
|align="center"|4 февраля 2017
|align="center"|1
|align="center"|4:53
|
|
|-
|Победа
|align="center"|8-0
| Артур Кащеев
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 32 Grozny Battle
|align="center"|19 ноября 2016
|align="center"|1
|align="center"|0:39
|
|
|-
|Победа
|align="center"|7-0
| Замир Арипшев
|Решением (единогласным)
|WFCA 22 - Grand Prix Akhmat
|align="center"|22 мая 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|6-0
| Вячеслав Тен
|Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя)
|WFCA 14 Grozny Battle
|align="center"|30 января 2016
|align="center"|1
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|5-0
| Владимир Бялобзицкий
|Решением (единогласным)
|WFCA 11 - Grozny Battle
|align="center"|29 ноября 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|4-0
| Бекжан Матисаев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|WFCA 7 - Siberian Battle
|align="center"|23 августа 2015
|align="center"|2
|align="center"|1:36
|
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
| Джамбулат Жерештиев
|Техническим нокаутом (удары)
|World Fighting Championship Akhmat - Benoy Battle
|align="center"|14 июня 2015
|align="center"|1
|align="center"|1:21
|
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Руслан Ковыршин
|Техническим нокаутом (удары)
|World Fighting Championship Akhmat - Grozny Battle 2
|align="center"|16 мая 2015
|align="center"|1
|align="center"|0:07
|
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Бекжан Матисаев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Nomad MMA / N1 Pro / WFN 2014 Championship of Asia
|align="center"|2 ноября 2014
|align="center"|2
|align="center"|0:55
|
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Ахмед Шерваниева на сайте Sherdog 
 Профиль Ахмед Шерваниева на сайте ACA MMA 
 Профиль Ахмед Шерваниева на сайте Fight time 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни